Буракова - посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 3 км от Алзамая

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 54 человек

Власть 
Посёлок в административном плане относится к муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района